hist. Akademia Sztabu Generalnego PRL im. Karola Świerczewskiego
 Wojskowa Akademia Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dawniej również jako Akademia Sztabu Generalnego im. Klimenta J. Woroszyłowa w Moskwie
 hist. Akademia Wojskowa im. Michaiła Frunzego, dawniej również jako Akademia Sztabu Generalnego w Moskwie, obecnie jako Wojskowe Centrum Naukowo-Szkoleniowe Wojsk Lądowych „Ogólnowojskowa Akademia Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej”
 hist. Mikołajewska Akademia Sztabu Generalnego Imperium Rosyjskiego w Sankt Petersburgu